Jan de Kleyn (voetballer) (1937) – een Nederlands voormalig voetballer
 Jan de Kleyn (officier) (1941) – een Nederlands officier